Rinas steht für:

Rinas (Kruja), ein Dorf in der Gemeinde Kruja, Zentralalbanien
Rinas (Librazhd), ein Dorf in der Gemeinde Librazhd, Ostalbanien
 einen Flughafen in der Nähe dieses Dorfes in Albanien, siehe Flughafen Tirana

Rinas ist der Familienname folgender Personen:
 Karsten Rinas (* 1969), deutscher Sprachwissenschaftler
 Otto Rinas (1925–2011),  deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Werner Rinass